Barbery pode se referir a:
 Barbery (Calvados)
 Barbery (Oise)

Desambiguações de topônimos